Torii Kiyonobu ist der Name folgender Personen:

* Torii Kiyonobu I. (1664–1729), japanischer Maler und Holzschnittzeichner
 Torii Kiyonobu II. (18. Jh.), japanischer Maler und Holzschnittzeichner